Майкл Беррі Іствуд (,  1 липня 1967, Оттава) — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.

Провів понад 800 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1985 року.

1987 року був обраний на драфті НХЛ під 91-м загальним номером командою «Торонто Мейпл-Ліфс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 14 років, захищав кольори команд «Торонто Мейпл-Ліфс», «Вінніпег Джетс», «Фінікс Койотс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Сент-Луїс Блюз», «Чикаго Блекгокс» та «Піттсбург Пінгвінс».

Загалом провів 880 матчів у НХЛ, включаючи 97 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Вінніпег Джетс» (1972—1996)
Хокеїсти «Фінікс Койотс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти АХЛ
Задрафтовані «Торонто Мейпл-Ліфс»
Уродженці Оттави